Tödliches Schweigen ist der Titel folgender Werke:
 Tödliches Schweigen (1986) (San o ruži), jugoslawischer Spielfilm von Zoran Tadić (1986) 
 Tödliches Schweigen (1996), deutscher Fernsehfilm von Bernd Böhlich (1996) 
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Tödliches Schweigen, deutscher Fernsehfilm von Hans Werner (2004)
 Ein starkes Team: Tödliches Schweigen, deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter (2011)